Jennersdorf (district)
 Jennersdorf (gemeente)